Перебудова () — посёлок в Великоновосёлковском районе Донецкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 164 человека. Почтовый индекс — 85512. Телефонный код — 6243. Код КОАТУУ — 1421284405.

Местный совет 
85512, Донецька область, Великоновосілківський район, с. Піддубне, пр-т. Київський, 30, 97-1-34

Ссылки 
 Перебудова на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 

Населённые пункты Великоновосёлковского района